SH-3 oder SH3 steht für:

 SH3-Domäne, eine Proteindomäne
 die militärische Variante des Transporthelikopters Sikorsky S-61
 SuperH, eine Mikroprozessorarchitektur